Kollenrodt steht für

 Kollenrodt (Familie), Bauerngeschlecht im ehemaligen Dorf List vor Hannover
 Heinrich Kollenrodt (1831–1897), letzter Gemeindevorsteher im Dorf List, Stifter und Namensgeber der Kollenrodtstraße